Акамбаро има више значења:
 Акамбаро, Акамбаро Вијехо (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Општина Акамбаро (Гванахуато), општина у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Акамбаро (Акамбаро, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику